Andreas Augustsson (1976–), footballeur suédois ;
 Jörgen Augustsson (1952–), footballeur suédois.